Girona steht für:

 Girona, Stadt in der Provinz Girona, autonome Region Katalonien, Spanien
 Provinz Girona, Provinz in der autonomen Region Katalonien, Spanien
 Rio Girona, Küstenfluss in der Provinz Alicante, Spanien
 Felix von Girona († um 307), Diakon des Bischofs Narcissus von Girona und Heiliger der römisch-katholischen Kirche